América o America puede hacer referencia a:

Topónimos 
 América, continente o supercontinente que ocupa gran parte del hemisferio occidental.
 Estados Unidos de América, país, su abreviacion a menudo se confunde con el nombre del continente.
 América (Buenos Aires).
 America (Illinois).
 America (Indiana).
 America (Limburgo).
 America (Oklahoma).
 América (Tamaulipas).
 América II.
 La América.

 Música 
 America, banda angloestadounidense.
 America, álbum de la banda 30 Seconds to Mars.
 America, álbum de la banda America.
 América, álbum de José Luis Perales.
 América, álbum de Miguel Gallardo.
 America, álbum de Modern Talking.
 America, canción del musical West Side Story, del compositor Leonard Bernstein.
 América, canción de José Luis Perales.
 América, canción del dúo Tiro de Gracia.
 America: A 200-Year Salute in Story and Song, álbum de Johnny Cash.

 Buques 
 América, navío de línea botado en 1736.
 América, navío de línea botado en 1766.
 América, balandra botada en 1810.
 SS America, transatlántico botado en 1940.
 USS America, portaaviones botado en 1966.
 USS America, buque de asalto botado en 2014.

 Misceláneos 
 (916) America, un asteroide.
 América, novela de Franz Kafka.
 Club América, club de fútbol de México.
 América de Cali''', club de fútbol de Colombia.